USS Sumter peut faire référence à :

 , un navire de la Confederate States Navy lors de la guerre de Sécession ;
 , l'ancien CSS General Sumter, capturé in 1862 ;
  (précédemment AP-97), un transporteur d'attaque ;
 , un Landing Ship Tank.

Sumter